

Patronyme 

 Antoine Joseph Barruel-Beauvert (1756-1817), journaliste français ;
 Thierry Beauvert (1955-), musicologue, animateur et producteur de radio français.

Toponyme 

 Église Notre-Dame-de-Beauvert de Sainte-Jalle, église française à Sainte-Jalle dans la Drôme ;
 Lac Beauvert, lac canadien de la province d'Alberta.